Toponímia:
 Sugar Bush Knolls, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Sugar City (Colorado)
 Sugar City (Idaho)
 Sugar Creek, població dels Estats Units a l'estat de Missouri 
 Sugar Grove (Ohio)
 Sugar Grove (Virgínia)
 Sugar Hill (Nou Hampshire)
 Sugar Land, població dels Estats Units a l'estat de Texas 
 Sugar Mountain, població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord
 Sugar Notch, població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània
 Organitzacions:
 Chemelil Sugar FC, club de futbol de Kenya de la ciutat de Chemelil 
 Mtibwa Sugar Football Club, club tanzà de futbol de la ciutat de Turiani 
 Sugar (grup de música), formació d'indie rock nord-americana encapçalada per Bob Mould
 Biografies:
 Alan Sugar (1947), emprenedor, empresari i celebritat televisiva britànica
 Rebecca Sugar (Silver Spring, Maryland, 1987), artista estatunidenca
 Obres:
 Sugar (System of a Down), cançó del grup de rock System of a Down
 Sugar (Maroon 5), cançó del grup de pop rock Maroon 5
 Sugar (Robin Schulz), cançó del productor alemany Robin Schulz
 Sugar (pel·lícula), pel·lícula del director John Palmer
 Sugar (musical), musical basat en la pel·lícula Some Like It Hot